ABN AMRO World Tennis Tournament 2022 () — мужской международный профессиональный теннисный турнир, проходящий в Роттердаме (Нидерланды) на закрытых хардовых кортах. Турнир относится к категории ATP 500 с призовым фондом в размере 1310 тысяч евро и турнирной сеткой, рассчитанной на 32 участника в одиночном разряде и 16 пар.

В 2022 году 49-й турнир состоится в период с 7 по 13 февраля.

Общая информация 
Чемпионы 2022

Рейтинговые очки

Посев игроков

Одиночный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 31 Января 2022
Теннисисты, получившие "уайлд-кард":
  Таллон Грикспор
  Энди Маррей
  Жо-Вильфрид Тсонга
Теннисисты, имеющие защищённый рейтинг:
  Микаэль Имер
Теннисисты, победившие в квалификации:
  Егор Герасимов 
  Иржи Легечка
  Хенри Лааксонен
  Бернабе Запата Мираллес
Теннисисты, счастливые участницы квалификации (LL):

Парный разряд 

 1 Рейтинг учтён на 31 Января 2022
Теннисные пары, получившие "уайлд-кард":
  Таллон Грикспор /  Ботик Ван де Зандсхюлп
  Робин Хасе /  Матве Мидделкоп

Ход соревнования

Одиночный разряд

Финал

Секция 1

Секция 2

Квалификация

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Примечания

Ссылки 
Официальный сайт 

Роттердам
Теннис
Февраль 2022 года
Роттердам